Транос (комуна) — адміністративна комуна в Швеції.
 Транос — місто у Швеції, у лені Єнчепінг.